Ла-Капе́ль-Бона́нс (, ) — коммуна во Франции, находится в регионе Окситания. Департамент — Аверон. Входит в состав кантона Кампаньяк. Округ коммуны — Мийо.

Код INSEE коммуны — 12055.

Коммуна расположена приблизительно в 500 км к югу от Парижа, в 160 км северо-восточнее Тулузы, в 37 км к востоку от Родеза.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 89 человек.

Экономика 

В 2007 году среди 57 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 46 были экономически активными, 11 — неактивными (показатель активности — 80,7 %, в 1999 году было 75,5 %). Из 46 активных работали 43 человека (24 мужчины и 19 женщин), безработных было 3 (1 мужчина и 2 женщины). Среди 11 неактивных 0 человек были учениками или студентами, 7 — пенсионерами, 4 были неактивными по другим причинам.

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Аверон